

Domaines d'application variés 
 dépôt solide : minéraux ou matières organiques s'étant déposés au fond d'un récipient contenant ou  ayantcontenu un liquide ;
 dépôt bancaire : versement sur un compte bancaire, et aussi solde positif sur un tel compte, voir types de dépôts bancaires ;
 dépôt de détention : lieu de détention provisoire d'une personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt ;
 à Paris, Le Dépôt  désigne le centre de rétention administrative (CRA) situé dans le Palais de justice du côté de l'ancienne Conciergerie (3, quai de l'Horloge) où sont détenus - sous la responsabilité de la Préfecture de Police - les gardés à vue envoyés en comparution immédiate et où sont également placées des personnes en situation irrégulière ;
 dépôt fiduciaire : un instrument financier facilitant les transactions entre deux personnes grâce à un « tiers de confiance » ;
 dépôt de la foi : foi chrétienne originelle telle qu'elle a été transmise par les apôtres de Jésus ;
 dépôt de garantie, par exemple pour un contrat de bail, ou encore une opération financière à terme (deposit) ;
 dépôt légal : l'obligation de laisser gratuitement un exemplaire de chaque publication à un organisme désigné ;
 dépôt littéraire : local ayant servi, pendant la Révolution française, à stocker des livres confisqués ;
 dépôt de matériel roulant : lieu de stationnement, de remisage et d'entretien (voir dépôt d'autobus, dépôt de locomotives, de trams, etc.) ;
 dépôt de stockage : entrepôt de marchandises et produits de toutes sortes, aussi réservoir(s), dépôt de pétrole ;
 dépôt-vente d'objets confiés à un intermédiaire chargé de les vendre ;
 contrat de dépôt : Contrat réel (régi, en France, par le Code civil) ;
 terrain de dépôt de VNF (Voies navigables de France).

Domaine militaire 
 Le Dépôt de la Guerre était le bureau de cartographie et d'archives à intérêt militaire de l'armée française depuis Louis XIV.
 dépôt (militaire) : 1) partie d'une unité militaire restant en garnison et lieu ou caserne où cette fraction est stationnée, 2) organisme ou établissement militaire chargé de missions diverses ;

Informatique 
 dépôt (informatique) : en informatique, stockage versionné de fichiers ;
 depot : programme développé par l'université Carnegie-Mellon pour gérer l'installation locale de paquets logiciels.

Physique 
Le dépôt est le changement d'état d'un corps de l'état gazeux à l'état solide (sans passer par l'état liquide).

Muséologie 
 Prêt à long terme d'une œuvre d'un musée.

Géologie 
 le dépôt est un processus par lequel des sédiments sont ajoutés sur une couche plus ancienne. Par métonymie, le terme de dépôt est utilisé pour désigner la couche de sédiments.

Toponymie 

 Depot, un village dans la voïvodie de Lubusz en Pologne ;
 Rivière Depot, un affluent de la Grande rivière Noire (fleuve Saint-Jean), coulant dans le comté d’Aroostook, dans le North Maine Woods, au Maine, aux États-Unis.
 Rivière du Dépôt, un affluent de la rivière Mistassibi, coulant dans Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Journalisme 
 Dépôt, revue bisanuelle

Voir aussi

Article connexe 
 Consignation

Références